Betelgeuse – la seconda stella più luminosa della costellazione di Orione
 USS Betelgeuse (AKA-11) – nave mercantile da attacco della marina militare statunitense
 Betelgeuse – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Betelgeuse - singolo del cantante Yuuri